N34 oder N 34 steht für:

 Nationalstraße 34 (Belgien), Nationalstraße in Belgien
 Route nationale 34, Nationalstraße in Frankreich
 Provinciale weg 34, Landstraße in den Niederlanden
 N34 (Demokratische Republik Kongo), Fernstraße in Kongo
 N34 (Togo), Fernstraße in Togo